Gussenbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Gussenbauer (1842–1903), österreichischer Chirurg
 Herbert Gussenbauer (1940–2009), österreichischer Ethnologe

Siehe auch:
 Gusenbauer